{{Ficha de noble
|nombre = Ana María de Borbón-Condé
|título = Mademoiselle d'Enghienprincesse du sang
|imagen = Anne Marie Victoire de Bourbon-Condé by Gobert.jpg
|epígrafe = Mademoiselle de Condé.
|reinado = 
|nombre completo = Anne Marie Victoire de Bourbon
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Hôtel de Condé, París,  Francia
|fecha de defunción =  (25 años)
|lugar de defunción = Château d'Asnières, Asnières-sur-Seine,  Francia
|predecesor = 
|sucesor = 
|casa real = Casa de Borbón-Condé
|padre = Enrique III de Borbón-Condé
|madre = Ana Enriqueta del Palatinado
|escudo =
}}
Ana María de Borbón-Condé (París, Francia, 11 de agosto de 1675 - Asnières-sur-Seine, Francia, 23 de octubre de 1700) era una princesa de sangre, hija de Enrique III, Príncipe de Condé, y de su esposa, la princesa Ana Enriqueta del Palatinado.

 Biografía 
Ana María era la séptima de los nueve hijos del duque y la duquesa de Enghien. Su padre era el único hijo superviviente del Gran Condé.

Nació en el Hôtel de Condé, en París. En los dos meses previos a su nacimiento fallecieron dos de sus hermanos: Ana de Borbón (1670-1675), conocida como Mademoiselle d'Enghien, y Enrique de Borbón (1672-1675), conde de Clermont.

Durante su niñez fue conocida como Mademoiselle d'Enghien, hasta 1688 cuando su hermana mayor, Mademoiselle de Borbón, contrajo matrimonio con el Príncipe de Conti. A partir de ese momento fue llamada comoMademoiselle de Condé'', en referencia al título de Príncipe de Condé que su padre obtuvo en 1684 debido al fallecimiento del Gran Condé

Aunque en un primer momento se pensó que iba a contraer matrimonio con el duque de Maine, hijo ilegítimo del rey Luis XIV de Francia, este finalmente eligió a su hermana menor, Mademoiselle de Charolais. Otro posible candidato fue Jorge Guillermo de Brandeburgo-Ansbach, hijo de Juan Federico, margrave de Ansbach, y hermano de Carolina de Brandeburgo-Ansbach, reina consorte de Jorge II de Gran Bretaña.

Ana María nunca contrajo matrimonio y falleció en el Château d'Asnières, en las afueras de París, el 23 de octubre de 1700, a los 25 años de edad.

Ancestros

Referencias

Nobles francesas del siglo XVII
Casa de Borbón-Condé
Princesas de sangre
Nacidos en París
Nobles francesas del siglo XVIII